Щучкин — фамилия; имеет женскую форму Щучкина.
 Щучкин, Николай Иванович (1895—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Щучкина, Ольга Васильевна (род. 1980) — российская лыжница, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам.
 См. также 
 Щучкино